Miejscowości w USA:
 Eddyville – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Pope
 Eddyville – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Wapello
 Eddyville – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Lyon
 Eddyville – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Dawson